Комар може да се односи на:

 Комар (планина), планина на подручју општина Доњи Вакуф и Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Комар (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ
 Комар (Травник), насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ
 Комар (презиме)
 Комар (ваздухопловна једрилица)